Artykuł przedstawia składy siatkarskiej drużyny Warta Zawiercie od 1991 roku.

Kadry

Sezon 2022/2023 

|-
| || Michał Winiarski || colspan=3 | Trener
|-
| ||  Roberto Rotari || colspan=3 | Drugi trener
|-
| || Krzysztof Makaryk || colspan=3 | Statystyk
|-
| || Mateusz Kowalik || colspan=3 | Fizjoterapeuta
|-
| || Rafał Majchrzak || colspan=3 | Fizjoterapeuta
|-
| || Jakub Gniado || colspan=3 | Trener przygotowania fizycznego
|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszedł
!colspan="3"| Odszedł
|-
|colspan="2"| Tomasz Kalembka(Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)Bartosz Makoś(wolny transfer)
|colspan="3"| Jędrzej Gruszczyński(PGE Skra Bełchatów)

Sezon 2021/2022 

|-
| ||  Igor Kolaković || colspan=3 | Trener
|-
| ||  Srdjan Popović || colspan=3 | Drugi trener
|-
| || Krzysztof Makaryk || colspan=3 | Statystyk
|-
| || Mateusz Kowalik || colspan=3 | Fizjoterapeuta
|-
| || Jakub Gniado || colspan=3 | Trener przygotowania fizycznego
|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszedł
!colspan="3"| Odszedł
|-
|colspan="2"| Krzysztof Bieńkowski(wolny transfer)Tomasz Chwazik(wolny transfer)
|colspan="3"|

Sezon 2020/2021 

|-
| ||  Igor Kolaković || colspan=3 | Trener
|-
| || Dominik Kwapisiewicz || colspan=3 | Drugi trener
|-
| || Krzysztof Makaryk || colspan=3 | Statystyk
|-
| || Mateusz Kowalik || colspan=3 | Fizjoterapeuta
|-
| || Jakub Gniado || colspan=3 | Trener przygotowania fizycznego
|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszedł
!colspan="3"| Odszedł
|-
|colspan="2"|
|colspan="3"|  Dominik Depowski(Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)

Sezon 2019/2020 

|-
| ||  Mark Lebedew (do 14.02.2020)Dominik Kwapisiewicz (od 14.02.2020) || colspan=3 | Trener
|-
| || Dominik Kwapisiewicz (do 14.02.2020) || colspan=3 | Drugi trener
|-
| || Krzysztof Makaryk || colspan=3 | Statystyk
|-
| || Tomasz Banyś || colspan=3 | Fizjoterapeuta
|-
| || Jakub Gniado || colspan=3 | Trener przygotowania fizycznego
|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszedł
!colspan="3"| Odszedł
|-
|colspan="2"|  Dominik Kwapisiewicz (I trener)(II trener) Piotr Lipiński(BKS Visła Bydgoszcz)
|colspan="3"|  Mark Lebedew (I trener)(szuka klubu) Michal Masný(BKS Visła Bydgoszcz)

Sezon 2018/2019 

|-
| ||  Mark Lebedew || colspan=3 | Trener
|-
| || Dominik Kwapisiewicz || colspan=3 | Drugi trener
|-
| || Krzysztof Makaryk || colspan=3 | Statystyk
|-
| || Tomasz Banyś || colspan=3 | Fizjoterapeuta
|-
| || Jakub Gniado || colspan=3 | Trener przygotowania fizycznego
|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszedł
!colspan="3"| Odszedł
|-
|colspan="2"|  Alexandre Ferreira(KB Insurance Stars)
|colspan="3"|

Sezon 2017/2018 

|-
| ||  Emanuele Zanini || colspan=3 | Trener
|-
| || Dominik Kwapisiewicz || colspan=3 | Drugi trener
|-
| || Krzysztof Makaryk || colspan=3 | Statystyk
|-
| || Tomasz Banyś || colspan=3 | Fizjoterapeuta
|-
| || Jakub Gniado || colspan=3 | Trener przygotowania fizycznego
|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszedł
!colspan="3"| Odszedł
|-
|colspan="2"|  Maciej Zajder(Stocznia Szczecin)
|colspan="3"|  Patryk Akala(Łuczniczka Bydgoszcz)

Sezon 2016/2017 

|-
| || Dominik Kwapisiewicz || colspan=3 | Trener
|-
| || Krzysztof Makaryk || colspan=3 | Drugi trener
|-
| || Tomasz Banyś || colspan=3 | Fizjoterapeuta
|-
| || Jakub Gniado || colspan=3 | Trener przygotowania fizycznego

Sezon 2015/2016 

|-
| || Dominik Kwapisiewicz || colspan=3 | Trener
|-
| || Krzysztof Makaryk || colspan=3 | Drugi trener
|-
| || Tomasz Banyś || colspan=3 | Fizjoterapeuta

Sezon 2014/2015 

|-
| || Albert Semeniuk || colspan=3 | Trener
|-
| || Michał Szczytowicz || colspan=3 | Drugi trener

Sezon 2013/2014 

|-
| || Albert Semeniuk || colspan=3 | Trener
|-
| || Michał Szczytowicz || colspan=3 | Drugi trener

Sezon 2012/2013 

|-
| || Michał Szczytowicz || colspan=3 | Trener

Sezon 2011/2012 

|-
| || Paweł Kozłowski || colspan=3 | Trener
|-
| || Paweł Chudzicki (od 16.04.2012) || colspan=3 | Drugi trener

Sezon 1994/1995 

|-
| || Marian Kustra || colspan=3 | Trener

Sezon 1993/1994 

|-
| || Marian Kustra || colspan=3 | Trener

Sezon 1992/1993 

|-
| || Marian Kustra || colspan=3 | Trener
|-
| || Bogdan Oruba || colspan=3 | Drugi trener

Sezon 1991/1992 

|-
| || Marian Kustra || colspan=3 | Trener

Uwagi

Przypisy 

Warta Zawiercie